RGO est un sigle pouvant faire référence à :

 reflux gastro-œsophagien ;
 Royal Greenwich Observatory, l'Observatoire royal de Greenwich ;
  (littéralement en allemand : Opposition syndicale révolutionnaire), un syndicat communiste allemand dans l'entre-deux-guerres.
 Régime général des obligations, en droit français.